Стурза, Евгений Иванович (род. 15 декабря 1984 года) — молдавский государственный и политический деятель.
 Стурза, Ион Михайлович (род. 9 мая 1960, Пыржолтень, Каларашский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политик и бизнесмен.